Ritterhof heißen folgende geographischen Objekte:
 Ritterhof (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
Bauten:
 Ritterhof (Berlin), Haus in Berlin-Kreuzberg
 Schloss Emsburg, bei Salzburg
Siehe auch:
 Rittershof
 Reiterhof